Dans le domaine militaire,  peut désigner :

d'infanterie (Allemagne)

la  d'infanterie (États-Unis)

Homonymie d'unités militaires